Marijino oznanjenje v prvotnem pomenu je:
 Marijino oznanjenje - dogodek, ko je angel Gabrijel oznanil Mariji, da bo rodila Jezusa

Temu dogodku so posvečene številne cerkve in župnije v Sloveniji, npr.:
Cerkev Marijinega oznanjenja, Ljubljana - cerkev in frančiškanski samostan ter sedež Župnije Marijinega oznanjenja

Marijino oznanjenje je tudi naslov številnih znanih slik: